Petrikovics ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Petrikovics (1943–2005), ungarischer Kanute
 Karl Petrikovics (* 1954), österreichischer Bankier